Antonio Arruda de Souza (Limoeiro, 1920 — São Paulo, 2006) foi um maestro, arranjador, compositor, e saxofonista brasileiro.

Naturais de Limoeiro (Pernambuco)
Músicos de música popular brasileira
Maestros de Pernambuco
Arranjadores de Pernambuco
Compositores de Pernambuco
Saxofonistas de Pernambuco